Famiglia nobiliare italiana appartenente al patriziato subalpino (rif.Dizionario d'Araldica Spreti) 
http://www.stemmario.it/stemmi/rolando

Onomastica 
 Rolando – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi 
 Rolando – protagonista letterario di vari poemi a partire dal XII secolo
 Rolando – personaggio televisivo interpretato da Aldo Baglio

Persone 
 Rolando – ultimo vescovo di Roselle e primo vescovo di Grosseto
 Desireé Rolando – modella venezuelana
 Filippo Rolando – paroliere, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Luigi Rolando – fisiologo italiano
 Rolando Jorge Pires da Fonseca, noto semplicemente come Rolando – calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese
Rolando (calciatore 1944) – calciatore portoghese